Traité de Bayonne peut faire référence à :
 traité de Bayonne, signé en 1462 ;
 traité de Bayonne, signé en 1856 ;
 traité de Bayonne, signé en 1862 ;
 traité de Bayonne, signé en 1866 ;
 traité de Bayonne, signé en 1995.